Алекса́ндр Па́влович Моисе́ев (,  — , ) — советский краевед, член союза журналистов СССР (1970), лауреат краеведческих и журналистских премий им. В. П. Бирюкова (1988), Ф. Ф. Сыромолотова (1984), В. П. Поляничко (2000). Окончил Челябинский политехнический институт (1961) и Литературный институт имени Горького (1970).

С 1967 по 1985 год работал в челябинских газетах, с 1985  по 2013 год — в книжных издательствах. С 1988 года — председатель Челябинского общества краеведов. Главная тема публикаций Александра Моисеева — исследование Урала, поиск неизвестных страниц его летописи. Произведения А. Моисеева опубликованы уральскими журналами «Уральский следопыт», «Урал», «Каменный поиск», а также столичными журналами и альманахами. Александр Моисеев — автор книги для чтения по истории Челябинской области «В Урале Русь отражена», автор-составитель около сорока сборников об уральском крае, его очерки и этюды есть в книгах «Гравюра на стали из Златоуста», «Челябинск», «Врата Рифея», «Челябинск. История моего города», «Познай свой край», а также в областной газете «Южноуральская панорама». Он редактор и один из авторов книги «На Урал-реке» из серии «Заповедные уголки Южноуралья».

Библиография 
МОИСЕЕВ А. П. Точка на карте : повесть / А. П. Моисеев. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1974. — 143 с : ил., 15 000 экз.
 ПРИРОДА и мы : сборник / сост.: М. Е. Николаева, А. П. Моисеев. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 166 с : ил.
МОИСЕЕВ А. П. Бастион индустрии. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1986. — 157 с., 3 000 экз
 
МОИСЕЕВ А. П. Это нашей истории строки : история Тракторозавод. р-на г. Челябинска. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007.
МОИСЕЕВ А. П. Трудная слава : история Челяб. угольного бассейна. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. 
Памятники природы Челябинской области. Сборник. Сост. А. П. Моисеев, М. Е. Николаева — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987.— 256 с.
 РИФЕЙ : урал. краевед. сб. / сост. А. П. Моисеев. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. — 286 с., 10 000 экз.
 В бой с Урала! : южноурал. воин. формирования в боях с фашизмом и яп. милитаристами : сборник / сост.: А. П. Моисеев, А. К. Окороков. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. — 240 с : ил., 10 000 экз.
 Копейск — сердце «Уральской кочегарки» / авт. текста А. Моисеев. — М., 1990. — 14 с : ил.
 ТУРГОЯК : озеро — памятник природы и окрестности / сост.: М. М. Терентьев; ред. А. П. Моисеев. — Челябинск : Рифей, 1993. — 131 с.
 Горное сердце края : ист., культ., природ. достопримечательности Сатк. р-на / сост. А. П. Моисеев. — Челябинск : Рифей, 1994. — 199 с : ил.
 Весь Челябинск и его окрестности : крат. справ.: сост. по сведениям на март 1995 г. / сост.: А. Ш. Либерман, А. П . Моисеев, Н. К. Хрюкина; ред.: А. П. Моисеев, Т. И. Лурье. — Челябинск, 1995. — 384 с.
 Деловой лексикон : термины, культура делового общения : справ. пособие / авт.- сост. Л. А. Тулумбаджян; ред. А. П. Моисеев. — Челябинск : Экодом, 1995. — 111 с., 10 000 экз.
 ЧЕЛЯБИНСКАЯ область : крат. геогр. справ. / Рус. геогр. о-во, Челяб. отд. ; сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев. — Челябинск : Версия ; Абрис, 1995. — 80 с : ил.
 Садовое кольцо / авт.-сост.: А. Г. Сысоев, А. П. Моисеев; ред. И. Ф. Золотова. — Челябинск : Челяб. Дом печати ; Урал, 1996. — 192 с.
 Край Нагайбакский : Нагайбак. р-ну — 70 лет / сост.: А. М. Маметьев, А. П. Моисеев. — Челябинск : Рифей, 1997. — 255 с.
 Нязепетровский Урал : ист., культ., природ. достопримечательности Нязепетр. р-на : Нязепетровску — 250 / сост.-ред. А. П. Моисеев. — Челябинск : Рифей, 1997. — 261 с : ил., 1000 экз.
 На Урал-реке. Заповедные уголки Южноуралья : ист., культ. и природ. достопримечательности Верхнеурал. района / сост.: Р. А. Мухамедьянов, А. П. Моисеев. — Челябинск : Рифей, 1999. — 387 с : фот.
 Страна здоровья : курорты Челяб. обл. / ред.-сост. А. П. Моисеев. — Челябинск : Рифей, 2000. — 239 с : ил.
 Ядерный щит Родины : Приборостроит. завод г. Трехгорный / сост. Л. П. Индрин; ред.-сост. А. П. Моисеев. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2000. — 304 с : цв. ил.
 Комнатные растения : универс. справ. / сост.: Т. А. Корецкая, А. П. Моисеев. — Челябинск : Урал Л. Т. Д., 2002. — 423 с.
 Садовые цветы и растения : универс. справ. / сост.: Т. В. Любчанская, А. П. Моисеев. — Челябинск : Урал LTD, 2002. — 490 с : ил.
 УСТЬ-КАТАВ : тетр. юного краеведа / сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев. — Челябинск : Абрис, 2004. — 32 с : ил.
 Мы с автотракторного факультета : к 60-летию автотракторного факультета Южно-Уральского государственного университета / сост. В. А. Путин; ред. А. П. Моисеев. — Челябинск : АБРИС, 2003. — 367 с : фото.
 ЧЕЛЯБИНСКАЯ область : крат. справ. / Рус. геогр.о-во, Челяб. регион. отд-ние; науч. ред. М. А. Андреева; сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев. — Челябинск : Абрис, 2004. — 110 с : ил.

Кроме того, А. Моисеев — автор большого количества статей в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская область» — им написано около 700 статей для каждой из этих энциклопедий.

Литература 

 Моисеев Александр Павлович. Колумб Челябинского краеведения. / Сост. О. Карпенко, Ю. Маше. — Челябинск.: Оазис; Абрис, 2018. — 144 с., 60 экз.

Примечания 

Персоналии:Челябинск
Члены Союза журналистов СССР